KCK est un sigle qui peut désigner :
 Koma Civakên Kurdistan (en français, Union des communautés du Kurdistan), une organisation faîtière rassemblant plusieurs organisations kurdes au niveau international ;
 KCK, un nom populaire de la ville Kansas City dans l'état du Kansas, pour la différencier de la ville de Kansas City dans l'état du Missouri.

kck est un code qui peut désigner :
 kalanga, une langue parlée en Afrique australe, notamment au Zimbabwe et au Botswana, selon le code de langue IETF.

Code de langue